Это — список производившихся в СССР и России компьютерных систем до 1993 года. В него также включены системы, разработанные странами-участниками СЭВ в рамках программ сотрудничества.
 
Первые разработки относятся к концу 1940-х — началу 1950-х годов: машины МЭСМ и М-1.
В то время и вплоть до 1980-х годов в советской терминологии вместо «компьютер» применялся термин «электронно-вычислительная машина» (ЭВМ).
 
Завершение периода приходится на начало и середину 1990-х — время распада СССР, когда большинство разработок было прекращено или значительно сокращено.

1950-е — 1960-е 
 5Э261, 5Э261/2, 5Э262, 5Э265, 5Э265/6, 5Э266 — управляющие, ПВО, см. ЦВК и С-300
 5Э89 — МНИИ 1, СВМ Курс — Я. А. Хетагуров (ЦМНИИ-1), 1959
 9В51 (9В51Б) — двухадресная специализированная цифровая ЭВМ на базе феррит-транзисторных ячеек, работающая с числами, представленными в форме с фиксированной запятой, которая с середины 1960-х годов использовалась для расчёта исчисленных данных для пуска ракет Р-17 8К14 и 8К14-1 ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус»
 Арагац
 АС-6, ПМ-6 — аппаратура сопряжения, см. БЭСМ-6
 БЭСМ: БЭСМ-1, БЭСМ-2, БЭСМ-3, БЭСМ-3М, БЭСМ-4, БЭСМ-4М, БЭСМ-6
 Весна и Снег
 Диана, Диана-2 — управляющие машины в системах управления реального времени, 1955 год
 Днепр, Днепр-2
 КВМ-1 — НИИУВМ
 Киев
 Луч
 М: М-1, М-2, М-3 (ВНИИЭМ, Борис Каган и Владимир Долкарт, развитие в машины серии Минск и Раздан), М-3М, М-4, M-5, M-7, M-9, М-10, М-13, М-20, М-40, М-50, М-100, М-220, М-220А, М-222, М-400, М-5000 :lt:M5000, М-6000, М-7000
 МАРС
 Минск: Минск-1, Минск-2, Минск-22, Минск-32
 Минск-222 — многомашинный комплекс
 МИР: МИР-1, МИР-2, МИР-3

 МН (модели нелинейные): МН-2, МН-3, МН-4, МН-5, МН-7, МН-7М, МН-8, МН-9, МН-10, МН-10М, МН-11, МН-14 , МН-14-1, МН-14-2, МН-17, МН-17М, МН-18
 МЭСМ
 МППИ-1
 Наири: Наири-1, Наири-К, Наири-М, Наири-С, Наири-2, Наири-3, Наири-4, Наири-34
 Проминь
 Раздан, Раздан-2, Раздан-3
 РВМ-1, релейная, разработка 1954—1957, эксплуатация до 1965, разработчик Н. И. Бессонов
 Рута-110
 Сетунь, Сетунь-70
 СПД-9000 — система подготовки данных
 Спектр-4, ламповая, 1959 г, система ПВО
 Стрела
 Тетива — НИИАА, Н. Я. Матюхин, Минск, ПВО, 1960 г
 УМ: УМ-1НХ — гражданская версия; УМ1 — управляющая ЭВМ для подводных лодок, разработка Ф. Г. Старос и И. В. Берг
 Урал: УРАЛ-1, УРАЛ-2, УРАЛ-3, УРАЛ-4, УРАЛ-11, УРАЛ-14, УРАЛ-16
 УЦВМ «МИФИ»
 ЦУМ-1
 ЦЭМ-1 и ЦЭМ-2
 ЭБТ Нева 501
 ЭМУ (электронные моделирующие установки): ЭМУ-1, ЭМУ-2, ЭМУ-3, ЭМУ-4, ЭМУ-5, ЭМУ-6, ЭМУ-8, ЭМУ-8а, ЭМУ-10

1970-е — начало 1990-х 
 40У6 мобильная управляющая, 1988 год

 АВК-31, АВК-32, АВК-33
 АСВТ и АСВТ-М: М-4000/4030, М-400, М-40, М-6000, М-7000
 Башкирия-2М
 Беста
 Серия Вектор-06Ц, Вектор Старт-1200, Вектор Турбо+, ПК6128Ц, Криста-2
 ЕС 1766
 ЕС-2701
 ЕС-2704
 Импульс-03

 Искра 226, Искра 300-2, Искра 302А, Искра 341, Искра 361А, Искра 363, Искра-554, Искра-555, Искра 1050, Искра 1080 Тарту, Искра 1085, Искра 1256, Искра 2106, Искра 2240, Искра 2302, Искра 3104, Искра 286М (список включает кассовые аппараты и фактурные машины)
 Ириша
 Корвет
 КРАМ
 Курсор
 ЛОКОН 9В51
 Львов ПК-01
 Маршрут-1 (вариант Раздан-3 для АСУ «Экспресс»)
 Микро-80
 Мрамор — рабочая станция проекта «Рубин»
 Нейва СБ8020
 Океан-240
 Орион-128
 ПС-2000, ПС-3000
 ПК8000 (Веста, Сура, Хобби)
 ПК8002 «Эльф»
 Рассвет И9.22
 Русич
 Саратов-1 (клон PDP-8)
 Саратов-2 (клон PDP-8/e)
 СМ-1800, СМ-1810, СМ-1814, СМ-1820, СМ-1834
 Электроника 200
 Электроника Д3-28
 Электроника К1: К1-10, К1-20
 Электроника МС 1211
 Электроника МС 0511 (УКНЦ)
 Электроника НЦ: НЦ-01 (1974), НЦ-03 (1976), НЦ-8001, НЦ-8010, НЦ-8020 (1981)
 Электроника С5: С5-01, С5-02, С5-11, С5-12, С5-21
 Электроника СС БИС
 Эльбрус: Эльбрус-1, Эльбрус-2, Эльбрус-3
 Юниор ПК ФВ-6506
 ЮТ-88

Радио 86РК — модификации и совместимые:
 Альфа-БК
 Апогей БК-01
 Геофит
 Квантор BK-1098
 Микроша
 Криста
 Партнёр 01.01
 Электроника КР-01, КР-02, КР-03, КР-04
 Спектр-001
 Эликс-89
 Импульс-02/03
 Нафаня (ЛОМО)
 Эрудит

Специалист — совместимые и производные:
 Лик
 Эврика
 Специалист MX
 Радуга

System/360, System/370-совместимые:
 ЕС ЭВМ:
 Ряд 1: ЕС-1010, ЕС-1012, ЕС-1020, ЕС-1021, ЕС-1022, ЕС-1030, ЕС-1032, ЕС-1033, ЕС-1040, ЕС-1050;
 Ряд 2: ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1061, ЕС-1060, ЕС-1065;
 Ряд 3: ЕС-1036, ЕС-1046, ЕС-1066

PDP-11-совместимые
 ДВК
 Лада-2: НПО «Агат» МСП СССР, 1985-91, варианты −2Ю, 2М. Корабельная вычислительная система, архитектура СМ ЭВМ (PDP-11), на основе 585, 1802 и 556 серий ИС.
 Немига
 СМ-3, СМ-4, СМ-4П, СМ-1300, СМ-1410, СМ-1420, СМ-1600
 Союз-Неон ПК-11/16
 Электроника-60 (15ВМ16−1)
 Электроника БК-0010, БК-0011М
 Электроника-79
 Электроника-88
 Электроника 100-25
 Электроника МС 0515
 Электроника С5-41
 Электроника 85 — аналог DEC Pro 350

IBM PC-совместимые:
 Ассистент-128
 ЕС ПЭВМ: ЕС 1831, ЕС 1832, ЕС 1840, EC 1841, EC 1842, ЕС 1843, EC 1845, ЕС 1847, ЕС 1849, EC 1855, EC 1865, ЕС 7978
 Искра 1030, Искра 1031, Искра 1040, Искра 3104
 Истра-4816
 Квазар-86
 КОМПАН
 Микро-86М
 МК-88
 Нейрон И9.66
 Поиск
 Правец 16
 Турбо-86М
 Электроника МС 1502
 Электроника МС 1504
 Электроника 901

Клоны ZX Spectrum:
 Байт
 Веста ИК-30, ИК-31
 Дельта-С, Дельта-С 128, Дельта-СА, Дельта-Н
 Квант
 Кворум
 Компаньон
 КР-05
 Magik-05
 Ленинград-1, Ленинград-2
 Орель БК-08
 Таганрог-128
 Пентагон
 Сантака-002
 Символ
 Форум БК-09 Турбо
 Хоббит
 Электроника КР-05
 Scorpion ZS 256
 Радуга-001
 Нафаня

VAX-совместимые
 СМ-1700

Hewlett Packard HP-2100-совместимые
 СМ-1, СМ-2, СМ-2М, СМ-1210

Apple II-совместимые
 Агат-7, Агат-9
 Правец 82, Правец 8М, Правец 8А, Правец 8С

Хронология 
График начала выпуска или эксплуатации советских компьютеров:

Организации 
 ВНИИ Электромеханики (ВНИИЭМ), Москва
 Научно-исследовательский институт математических машин (НИИММ), Ереван
 Институт автоматики и электрометрии СО АН, Новосибирск
 Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины, Киев
 Институт проблем информатики Академии Наук (ИПИАН)
 Институт проблем управления РАН им. В. А. Трапезникова (ИПУ АН)
 Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ), Москва
 Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ), Москва
 НПО Микропроцессор, Киев
 Минское производственное объединение вычислительной техники (МПО ВТ), Минск
 Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), Москва
 НИИ «Аргон» (СКБ-245)
 НИИ «Восход»
 НИИ «Пульсар» (НИИ-35, НИИ полупроводниковой электроники)
 Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов (НИИВК), Москва
 Научно-исследовательский институт системных исследований (НИИСИ), Москва
 Научно-исследовательский институт точной технологии (НИИ ТТ), Зеленоград, с 1963 года в составе НПО Научный центр
 Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ), Минск
 НПО «Научный центр», Зеленоград

См. также 
 Список советских домашних и учебных компьютеров

Примечания

Литература 
 
 
 
 Становление программирования в СССР / А. П. Ершов, М. Р. Шура-Бура; Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т систем информатики им. А. П. Ершова. — Изд. 2-е, доп. — Новосибирск : Ин-т систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, 2016. — 78 с. : табл.; 21 см. (История программирования тесно переплетается и, без ущерба для понимания, неотделима от истории создания и становления самой вычислительной техники).

Ссылки 
 Виртуальный компьютерный музей
 Машины по алфавитному указателю
 Музей истории отечественных компьютеров
 Музей отечественной цифровой электроники
 Материалы конференции SORUCOM-2006

Списки:СССР
Советские компьютеры|*